Амхерстия — монотипный род древесных растений семейства Бобовые.
 (516) Амхерстия — астероид главного пояса, который принадлежит к металлическому спектральному классу M.